Fruin ist der Familienname folgender Personen:

 Jacobus Anthonie Fruin (1829–1884), niederländischer Rechtswissenschaftler
 Nick Fruin (* 1970), englischer Snookerspieler
 Robert Jacob Fruin (1823–1899), niederländischer Historiker